Натуральне число 669
 669 рік до нашої ери
 669 рік нашої ери